Вячеслав Алексеевич Кузнецов: Кузнецов, Вячеслав Алексеевич (1926—1993) — советский и российский физик.
 Кузнецов, Вячеслав Алексеевич (род. 1939) — советский и российский зоолог.